Калиновка () — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 116 человек. Почтовый индекс — 30242. Телефонный код — 3841. Занимает площадь 0,032 км². Код КОАТУУ — 6820382003.

Местный совет 
30242, Хмельницкая обл., Белогорский р-н, с. Денисовка, ул. Независимости, 6

Примечания

Ссылки 
 Калиновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Белогорского района (Хмельницкая область)